L'autostrada A12 (o A12) olandese parte dall'Aia, fino ad arrivare al confine con la Germania, al congiungimento con la Bundesautobahn 3. L'autostrada è lunga 137 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A012